Hsiao-ch’eng-tzu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongning (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 
 Xiaochengzi (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,76, long 118,99), 

Robotskapade Kinaförgreningar